PAS och Pas kan syfta på:

Medicin  
 Paraaminosalicylsyra - ett läkemedel mot framför allt tuberkulos
 Parentalt alienationssyndrom (Parental alienation syndrome) - ett kontroversiellt begrepp inom psykiatrin
 Physician assisted suicide) - Läkarassisterat självmord

Geografi 
 Pas-en-Artois - en kommun i Frankrike

Politik 
 Partiet handling och solidaritet (Partidul Acțiune și Solidaritate) - liberalt politiskt parti i Moldavien